Provinciale Staten (historisch)
 Provinciale Staten (Nederland)
 Provincieraad (België)